Elica – apparato di propulsione aerea o navale
 Elica – luogo geometrico
 Elica – società di Fabriano
 Nebulosa Elica – nebulosa planetaria
 Alfa elica – struttura delle proteine
 Hélica – una microvettura francese costruita in piccola serie da Marcel Leyat tra il 1913 ed il 1926
 Tripla elica – rapporto fra imprese, ricerca e università